Ел Копалар има више значења:

 Ел Копалар (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Копалар (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Копалар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Копалар (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику